Orrot ist ein geographischer Name und Namensbestandteil im Ostalbkreis, Baden-Württemberg:

 Orrot, linker Zufluss der Jagst bei Schweighausen, Gemeinde Jagstzell 
 Orrotsee, Stausee im Lauf der Orrot zwischen der Holzmühle, Gemeinde Rosenberg und dem Wohnplatz Orrot, Gemeinde Jagstzell
 Orrot (Jagstzell), Wohnplatz der Gemeinde Jagstzell